Das Wort Karaula bezeichnet

 allgemein im serbokroatischen Sprachraum einen Wachturm
 davon abgeleitet einen Pass in Bosnien und Herzegowina, siehe Karaulapass
 einen Spielfilm von Rajko Grlić aus dem Jahr 2006, siehe Border Post
 den Stadtfriedhof von Tomislavgrad
 mehrere Siedlungen in Bosnien und Herzegowina und Serbien